Gonzaga di Castiglione ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinando I. Gonzaga di Castiglione (1544–1586), Herr und erster Markgraf von Castiglione
 Luigi Alessandro Gonzaga di Castiglione (1494–1549), Herr von Castiglione, Solferino und Castelgoffredo
 Rodolfo Gonzaga di Castiglione (1452–1495), Herr von Castiglione, Solferino, Castelgoffredo und Luzzara